Silence de mort est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
La police reçoit des DVD montrant des crimes exécutés à l'aide d'une arme expérimentale à charges explosives silencieuses. Mais aucune victime déclarée ne semble correspondre à celle du film. Lors d'une conférence d'Alex Wooley, le cinéaste est attaqué par le tueur qu'on surnomme « docteur Euthanasy ». Celui-ci est maîtrisé par Ric, mais refuse de parler. Wooley est de nouveau victime de tentatives de meurtre. La police continue à rechercher les victimes apparaissant dans les vidéos. Ric commence à suspecter que les crimes sont joués par des acteurs et doivent faire de la publicité pour Wooley. Une quatrième victime de docteur Euthanasy est trouvée, l'actrice Julia Roussel, l'une des ex de Wooley.

Perrine Mason propose de rassembler tous les suspects sur un bateau-mouche pour trouver le tueur. Lors de la sortie, Wooley tombe à l'eau et Ric tente en vain de le secourir. Il se retrouve accusé de l'avoir noyé ! Il est défendu par M Mason. Mais il est blessé par l'arme du docteur Euthanasy lors du procès, car il commençait à en dire trop. Les coupables sont Mason son avocate et Ralph, qui voulaient accaparer les brevets de Wooley.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Commissaire Brébant, de la PJ belge
 Lambert : journaliste à Paris-Night
 Alex Wooley : cinéaste, inventeur d'un procédé technique révolutionnaire et criminologue-amateur 
 M Perrine Mason : avocate et bras droit d'Alex Wooley. Elle est l'élève de M Brunet
 Ralf : détective privé, assistant de Perrine Mason 
Claude Marival : créateur de Mississipi, grande librairie en ligne

Lieux 
Paris, Bruxelles

Références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2005